Nek (anatomie), lichaamsdeel
 Nek (zanger), Italiaanse zanger

 afkorting
 Kerncentrale Krško, Nuklearna Elektrarna Krško in Slovenië